Ruta 63 o Carretera 63 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 63, una antigua Ruta Nacional, hoy parte de la Ruta Provincial 47 en Catamarca.
 Ruta Provincial 63, en la provincia de Buenos Aires.

Uruguay 
 Ruta 63.

Carreteras por número